Brett Anderson – cantante britannico vocalist dei Suede
 Brett Anderson – album di Brett Anderson del 2007
 Brett Anderson – cantante statunitense ex vocalist dei The Donnas